Айшуак:

 Айшуак-хан (1720-1810) — хан Младшего жуза 1797—1805

Населённые пункты 
 Айшуак — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Айшуак — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.